Wilhelm Giese ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Giese (Jurist) (1816–1889), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Rostock
 Wilhelm Giese (Physiker) (1847–??), deutscher Physiker und Polarforscher
 Wilhelm Giese (Politiker) (1872–1945), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Giese (Künstler) (1883–1945), deutscher Maler, Zeichner und Radierer
 Wilhelm Giese (Romanist) (1895–1990), deutscher Romanist und Hispanist

 Wilhelm Giese (1902–1973), deutscher Pathologe und Hochschullehrer, siehe Willy Giese